Reductotyposyllis atentaculocirrata är en ringmaskart som beskrevs av Hartmann-Schröder 1974. Reductotyposyllis atentaculocirrata ingår i släktet Reductotyposyllis och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
atentaculocirrata